Attila Borsos ist der Name folgender Personen:

* Attila Borsos (Handballspieler) (* 1966), ungarischer Handballspieler 
 Attila Borsos (Eishockeyspieler) (* 1973), rumänischer Eishockeyspieler